Wang Jang (pinyin: Wang Yang) může být:
 Wang Jang (politik) (* 1955) – čínský politik
 Wang Jang (vodní pólo) (* 1983) – čínský hráč vodního póla